Деллінґ ( «той, хто блискає» або «блискучий») — в скандинавській міфології один з другорядних асів (богів). Його ім'я означає «світанок». Деллінґ був останнім чоловіком велетунки Нотт (персоніфікація «Ночі») та батьком Даґа (персоніфікація «Дня»). В цьому фактові в головному й висвітлюється його роль в світосприйнятті вікінгів та їх уявленнях про космос. Згадується також в деяких рунічних замовляннях як символ та синонім світанку.

Джерела 
 Barber, Henry (1968). British Family Names: Their Origin And Meaning. Genealogical Publishing Company. ISBN 978-0-8063-0021-4.
 Bellows, Henry Adams (Trans.) (1936). The Poetic Edda. Princeton University Press.
 Byock, Jesse (Trans.) (2006). The Prose Edda. Penguin Classics. ISBN 978-0-14-044755-2.
 Haukur Thorgeirsson (2008). «Hinn fagri foldar son» as published in Gripla XIX, pages 159—168. Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies.
 Kerry, Charles (Editor) (1897). Journal of the Derbyshire Archaeological and Natural History Society. Derbyshire Archaeological Society.
 Lindow, John (2001). Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs . Oxford University Press. ISBN 978-0-19-515382-8.
 Orchard, Andy (1997). Dictionary of Norse Myth and Legend. Cassell. ISBN 978-0-304-34520-5.
 Stallybrass, James Steven. (1883) (Trans.) Jacob Grimm's Teutonic Mythology, volume II. W. Swan Sonnenschein & Allen.
 Thorpe, Benjamin (Trans.) (1851). Northern Mythology: Comprising the Principal Popular Traditions and Superstitions of Scandinavia, North Germany, and the Netherlands. E. Lumley.
 Thorpe, Benjamin (Trans.) (1866). Edda Sæmundar Hinns Frôða: The Edda of Sæmund the Learned. Part I. London: Trübner & Co.
 Thorpe, Benjamin (Trans.) (1907). The Elder Edda of Saemund Sigfusson. Norrœna Society.
 Tolkien, Christopher (Trans.) (1960). The Saga of King Heidrik the Wise: Translated from the Icelandic with Introduction, Notes and Appendices by Christopher Tolkien. Thomas Nelson and Sons LTD.

Германо-скандинавська міфологія
Аси (боги)
Скандинавські боги